Perkebunan Sei Balai (Sei Balai), een plaats in Indonesië
Perkebunan Sei Balai (Meranti), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing